Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Жоржа Сёра.
{| class="sortable wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%"
|-
! style="width:20%;" |Название
!class="unsortable"|Картина
!Год создания 
!Размеры (см)
! style="width:12%;"|Каталог
!Музей
!Примечания
|-
|Копия «Анжелики» Энграфр. Copie d'après «L'Angelique» d'Ingres
| align="center" |||1878||43,2 × 27,3||PC 1a||коллекция Жака Липшица (Нью-Йорк, США)||
|-
|Копия «Анжелики» Энграфр. Copie d'après «L'Angelique» d'Ingres
| align="center" |||ок. 1878||81,4 × 65||PC 1||Музей Нортона Саймона (Пасадина, США)||
|-
|Голова девушкифр. Tête d'une jeune fille (Mme B, cousine de l'artiste)
| align="center" |||ок. 1879||27,9 × 23,5||PC 2||Исследовательская библиотека и коллекция Дамбартон-Оукса (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Baigneuse au rideau bleu
| align="center" |||ок. 1879||32 × 22,8||PC 3||частная коллекция||
|-
| фр. Jupiter et Thétis
| align="center" |||ок. 1880||45,7 × 38,1||PC 4||частная коллекция||
|-
| фр. Fleurs dans un vase
| align="center" |||ок. 1879–1881||46,3 × 38,5||PC 5||Музей Фогг (Кембридж, США)||
|-
| фр. Hommage à Puvis de Chavannes
| align="center" |||ок. 1881–1882||17,5 × 26,5||PC 6||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Paysage au tas de bois à Saint-Ouen
| align="center" |||ок. 1878–1879||16,8 × 25,4||PC 7||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Petit homme au parapet (L'invalide. Un homme penché sur un parapet)
| align="center" |||ок. 1881–1882||25 × 16,2||PC 8||частная коллекция||
|-
|<small>фр. ''</small>
| align="center" |||ок. 1881||27,9 × 15,5||||||
|-
|фр. '</small>
| align="center" |||ок. 1881||16,5 × 12,4||||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Coucher de soleil
| align="center" |||ок. 1878–1879||15,9 × 25,1||PC 9||Бристольский городской музей и художественная галерея (Бристоль, Великобритания)||
|-
| фр. Paysage d'eau
| align="center" |||ок. 1881–1882||16 × 25||PC 10||частная коллекция||?
|-
| фр. La rivière
| align="center" |||ок. 1881–1882||16 × 24||PC 11||частная коллекция||
|-
|фр. Sous-bois à Pontaubert
| align="center" |||1881||79,1 × 62,5||PC 12||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Paysans enfonçant des pieux
| align="center" |||ок. 1882||14,5 × 24||PC 13||частная коллекция||
|-
| фр. Ruines des Tuileries
| align="center" |||ок. 1882||15 × 24||PC 14||частная коллекция||
|-
| фр. Paysage (La haie. La clairière)
| align="center" |||ок. 1882||38,1 × 346,3||PC 15||частная коллекция||
|-
| фр. Champs à Barbizon
| align="center" |||ок. 1882||15,9 × 24,1||PC 16||частная коллекция||
|-
| фр. Roches dans la forêt, Barbizon (Forêt de Barbizon en automne)
| align="center" |||ок. 1882||16 × 25||PC 17||Музей искусства и истории (Невшатель, Швейцария)||
|-
|Барбизон (пейзаж)фр. La forêt de Barbizon
| align="center" |||ок. 1882||20,5 × 30,5||PC 18||частная коллекция||
|-
| фр. Été (Le chemin creux)
| align="center" |||ок. 1882||31,8 × 40||PC 19||частная коллекция, 3 ноября 2010 года продана на аукционе «Кристис» за USD 1 082 500||
|-
| фр. Couchant
| align="center" |||ок. 1882||15,9 × 24,8||PC 20||частная коллекция||
|-
| фр. Berge herbue
| align="center" |||ок. 1882||32 × 40||PC 21||Музей искусств Далласа (Даллас, США)||
|-
| фр. Paysage au piquet
| align="center" |||ок. 1882||38 × 46,1||PC 22||Базельский художественный музей (Dauerleihgabe der Dr. h. c. Émile Dreyfus-Stiftung) (Базель, Швейцария)||
|-
| фр. Maison au Raincy
| align="center" |||ок. 1882||24,5 × 17||PC 23||частная коллекция||
|-
|Крестьянка, сидящая на травефр. Paysanne assise dans l'herbe
| align="center" |||1883||38,1 × 46,2||PC 24||Музей Соломона Гуггенхейма (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Garçon assis dans l'herbe, Pontaubert
| align="center" |||ок. 1882–1883||65 × 81||PC 25||Художественная галерея и музей Келвингроув (Глазго, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour le "Petit paysan en bleu" ou "Le jockey"
| align="center" |||1882||33,5 × 25||PC ||||
|-
| фр. Petit paysan en bleu (Le jockey)
| align="center" |||ок. 1882||46 × 38||PC 26||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Figure massive dans un paysage
| align="center" |||ок. 1882||15,5 × 24,8||PC 27||Dauerleihgabe im Музей Вальрафа-Рихарца (Кёльн, Германия)||
|-
| фр. Paysannes au travail
| align="center" |||ок. 1882–1883||38,5 × 46,2||PC 28||Музей Соломона Гуггенхейма (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Maisons et jardin
| align="center" |||ок. 1882–1883||27,6 × 46,3||PC 29||Виргинский музей изобразительных искусств (Ричмонд, США)||
|-
| фр. Maisons blanches à Ville-d'Avray
| align="center" |||ок. 1882–1883||33 × 46||PC 30||Галерея искусств Уокера (Ливерпуль, Великобритания)||
|-
| фр. Paysage de l'Île-de-France
| align="center" |||ок. 1882–1883||32,5 × 40,7||PC 31||Музей изящных искусств (Бордо, Франция)||
|-
| фр. Meule
| align="center" |||ок. 1882–1883||37,5 × 45,7||PC 32||частная коллекция||
|-
|Каменщикифр. Les terrassiers
| align="center" |||ок. 1882–1883||15,8 × 24,7||PC 33||частная коллекция||
|-
| фр. Paysan à la houe
| align="center" |||ок. 1882–1883||15,5 × 24,7||PC 34||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Le casseur de pierres
| align="center" |||ок. 1882–1883||14,6 × 24,1||PC 35||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Le casseur de pierres, torse nu
| align="center" |||ок. 1882||16,7 × 25,4||PC 36||частная коллекция, 8 мая 2018 года продана на аукционе «Кристис» за USD 732 500||
|-
| фр. Le tâcheron
| align="center" |||ок. 1882–1883||16,7 × 26||PC 37||частная коллекция||
|-
| фр. Terrassier
| align="center" |||ок. 1882–1883||15,9 × 25,1||PC 38||частная коллекция||
|-
| фр. Paysan travaillant
| align="center" |||ок. 1882–1883||16 × 25||PC -||частная коллекция, 1 ноября 2011 года продана на аукционе «Кристис» за USD 1 538 500||
|-
| фр. Paysage avec cheval
| align="center" |||ок. 1882–1883||16 × 25,2||PC -||частная коллекция, 4 февраля 2014 года продана на аукционе «Кристис» за GBP 1 202 500||
|-
|Каменщики в Ренсифр. Les casseurs de pierres au Raincy
| align="center" |||ок. 1882–1883||36 × 45||PC 39||Музей Нортона Саймона (Пасадина, США)||
|-
| фр. Hommes enfonçant des pieux (Bûcherons)
| align="center" |||ок. 1882–1883||17,1 × 25,4||PC 40||частная коллекция||
|-
| фр. Casseurs de pierres
| align="center" |||ок. 1882–1883||16,2 × 25,1||PC 41||Художественная галерея Йельского университета (Нью-Хейвен, США)||
|-
| фр. Faneuses à Montfermeil
| align="center" |||ок. 1882||15,6 × 24,7||PC 42||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Paysage
| align="center" |||1881-1882||24,8 × 16,2||PC ||||
|-
| фр. Le jardinier (Le faucheur)
| align="center" |||ок. 1882–1883||38,1 × 46,4||PC 43||частная коллекция||
|-
| фр. Rue (La vespasienne)
| align="center" |||ок. 1882–1883||24,7 × 16,5||PC 44||частная коллекция||
|-
| фр. Le tas de pierres
| align="center" |||ок. 1883||32 × 40||PC 45||частная коллекция||
|-
|Каменщик с тележкой в Ле Ренсифр. Le casseur de pierres à la brouette
| align="center" |||ок. 1882||15,6 × 24,8||PC 46|| (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Le jardinier (L'homme au panier)
| align="center" |||1882–1883||15,9 × 24,8||PC 47||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. L'homme à la houe
| align="center" |||1882||46,3 × 56,1||PC 48||Музей Соломона Гуггенхейма (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Personnage dans un pré
| align="center" |||ок. 1883||15,8 × 25,4||PC 49||частная коллекция||
|-
| фр. Le faucheur
| align="center" |||ок. 1881–1882||16,5 × 25,1||PC 50||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Charrette attelée dans un champ
| align="center" |||ок. 1883||16 × 24||PC 51||частная коллекция, 4 февраля 2015 года продана на аукционе «Кристис» за GBP 782 500||
|-
|Запряжённая лошадьфр. Cheval dans un champ
| align="center" |||ок. 1883||32,4 × 41||PC 52||частная коллекция||
|-
| фр. Cheval près d'une barrière
| align="center" |||ок. 1883||16,2 × 25,1||PC 53||частная коллекция||
|-
| фр. Vache dans un pré
| align="center" |||ок. 1883||16,1 × 25||PC 54||Художественная галерея Йельского университета (Нью-Хейвен, США)||
|-
| фр. Vaches dans un pré
| align="center" |||ок. 1883||15,5 × 24||PC 55||частная коллекция, 6 февраля 2020 года продана на аукционе «Кристис» за GBP 275 000||
|-
| фр. Personnages dans un pré
| align="center" |||ок. 1883||15,2 × 24,8||PC 56||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Champs, été
| align="center" |||ок. 1883||16 × 25||PC 57||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Champ de blé
| align="center" |||ок. 1883||15,5 × 24,8||PC 58||частная коллекция||
|-
| фр. Usines
| align="center" |||ок. 1883||16 × 25||PC 59||частная коллекция||
|-
| фр. Paysage des environs de Paris
| align="center" |||ок. 1882–1883||15,9 × 24,8||PC 60||частная коллекция||
|-
| фр. Arbres, hiver
| align="center" |||ок. 1883||15,4 × 25||PC 61||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Lisière de bois au printemps
| align="center" |||ок. 1883||16,5 × 26||PC 62||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Vers le bourg
| align="center" |||ок. 1883||15,6 × 24,9||PC 63||Хиросимский музей искусств (Хиросима, Япония)||
|-
| фр. Maison, toit rouge
| align="center" |||ок. 1883||16,2 × 25||PC 64||частная коллекция, 29 марта 2019 года продана на аукционе «Кристис» за EUR 586 000||
|-
| фр. Maison dans les arbres
| align="center" |||ок. 1883||16,5 × 25,4||PC 65||Художественная галерея и музей Келвингроув (Глазго, Великобритания)||
|-
|Лейкафр. L'arrosoir (Jardin au Raincy)
| align="center" |||ок. 1883||24,4 × 15,5||PC 66||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
|Дома на окраинефр. La banlieue
| align="center" |||ок. 1883||32,4 × 40,6||PC 67||Музей современного искусства (Труа, Франция)||
|-
| фр. Hiver, banlieue
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 25||PC 68||частная коллекция||
|-
| фр. Effet de neige
| align="center" |||ок. 1883||16,2 × 25,1||PC 69||частная коллекция||
|-
| фр. Rue Saint-Vincent, neige
| align="center" |||ок. 1883||25 × 15,7||PC 70||частная коллекция||
|-
| фр. Dans la rue
| align="center" |||ок. 1883||15,6 × 24,7||PC 71||Dauerleihgabe im Музей Вальрафа-Рихарца (Кёльн, Германия)||
|-
| фр. Homme peignant un bateau
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 25||PC 72||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Homme dans un bateau
| align="center" |||ок. 1883||26,8 × 17,6||PC 73||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Pêcheur
| align="center" |||ок. 1883||16,2 × 24,8||PC 74||Художественная галерея Йельского университета (Нью-Хейвен, США)||
|-
| фр. Pêcheur dans un bateau amarré
| align="center" |||ок. 1883||16,5 × 24,8||PC 75||частная коллекция||
|-
| фр. Péniche amarrée
| align="center" |||ок. 1883||15 × 24||PC 76||частная коллекция||
|-
| фр. Les bords de la Seine près de Courbevoie
| align="center" |||ок. 1883||15,5 × 24,5||PC 77||Коллекция Хайдов (Глен-Фолс, США)||
|-
| фр. Jalon sur la berge d'une rivière (La Seine à Asnières)
| align="center" |||ок. 1883||15,8 × 24,7||PC 78||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Maison, toit rouge
| align="center" |||ок. 1883||15,7 × 25,1||PC 79||частная коллекция||
|-
| фр. Canot près de la berge, Asnières (Bord de Seine)
| align="center" |||ок. 1883||15 × 24||PC 80||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Pêcheurs près d'un pont (Au bord de la Seine)
| align="center" |||1882–1883||15,9 × 24,8||PC 81||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
|Рыбакифр. Les pêcheurs à la ligne
| align="center" |||1883||16,2 × 24,8||PC 82||Музей современного искусства (Труа, Франция)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Les deux rives)
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 24,8||PC 83||Художественная галерея и музей Келвингроув (Глазго, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Le pont de Courbevoie)
| align="center" |||ок. 1883||16 × 25||PC 84||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (La Seine à Asnières ou Le pont de Courbevoie)
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 25,8||PC 85||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Cheval et bateau)
| align="center" |||ок. 1883||15,5 × 25||PC 86||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Chevaux dans le fleuve)
| align="center" |||ок. 1883||15,2 × 24,8||PC 87||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Baigneurs)
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 25,1||PC 88||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (L'arc-en-ciel)
| align="center" |||1883||15,5 × 24,5||PC 89||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Personnage assis)
| align="center" |||ок. 1883||15,7 × 24,9||PC 90||Художественный музей Кливленда (Кливленд, США)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Cinq personnages mâles)
| align="center" |||1883–1884||15,8 × 24,7||PC 91||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Vêtements dans l'herbe)
| align="center" |||ок. 1883||16,2 × 24,8||PC 92||Национальная галерея (Dauerleihgabe der Галерея Тейт) (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Vêtements et chapeau dans l'herbe)
| align="center" |||1883||17,5 × 26,3||PC 93||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Jeunes garçons et cheval)
| align="center" |||ок. 1883||15,9 × 25||PC 94||Национальная галерея Шотландии (Эдинбург, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Garçons se baignant)
| align="center" |||ок. 1883||15,5 × 25||PC 95||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Étude pour "Une baignade à Asnières" (Baigneur assis)
| align="center" |||1883||17,5 × 26,4||PC 96||Художественный музей Нельсона-Аткинса (Канзас-Сити, США)||
|-
| фр. Écho, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||32 × 23,8||PC ||||
|-
| фр. Garçon assis, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||31,8 × 24||PC ||||
|-
| фр. Garçon de dos, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||31,8 × 24,1||PC ||||
|-
| фр. Jambe, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||24,2 × 31,8||PC ||||
|-
| фр. Chapeau, souliers, linge, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||22,8 × 29,8||PC ||||
|-
| фр. Torse de l'homme étendu, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||24,1 × 31,8||PC ||||
|-
| фр. Tête de l'homme étendu, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||24,8 × 31,1||PC ||||
|-
| фр. Homme étendu, étude pour "Une baignade"
| align="center" |||1883-1884||24,7 × 31,7||PC ||||
|-
| фр. Étude finale pour "Une baignade à Asnières"
| align="center" |||ок. 1883||15,8 × 25,1||PC 97||Чикагский институт искусств (Чикаго, США)||
|-
|Купальщики в Аньерефр. Une baignade à Asnières
| align="center" |||1884||201 × 300||PC 98||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Le peintre Aman-Jean en Pierrot
| align="center" |||ок. 1884||25,4 × 16,5||PC 99||частная коллекция||
|-
| фр. Pierrot à la pipe blanche
| align="center" |||ок. 1884||32 × 24||PC 100||частная коллекция||
|-
| фр. Paysage à la tourelle (La Seine à Courbevoie)
| align="center" |||ок. 1883-1884||15,5 × 245,5||PC 101||Музей ван Гога (Амстердам, Нидерланды)||
|-
| фр. Paysage rose
| align="center" |||ок. 1879||16,5 × 25,5 cm||PC 102||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Berge de la Seine
| align="center" |||ок. 1884||15,8 × 24,5||PC 103||частная коллекция||
|-
| фр. Balayeur
| align="center" |||ок. 1884||16,2 × 25||PC 104||частная коллекция||
|-
| фр. Mur rose dans la verdure (Angle d'une maison)
| align="center" |||ок. 1884||24,1 × 14,6||PC 105||частная коллекция||
|-
|Улица Сен-Венсан на Монмартре веснойфр. Rue Saint-Vincent, au printemps
| align="center" |||ок. 1884||24,7 × 15,5||PC 106||Музей Фицуильяма (Кембридж, Великобритания)||
|-
| фр. Le pont Bineau
| align="center" |||ок. 1884||14,5 × 24||PC 107||Национальный музей (Стокгольм, Швеция)||
|-
| фр. La Seine vue de la Grande Jatte (La Seine au printemps)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,5 × 25,1||PC 108||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche, avec homme debout)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,2 × 24,8||PC 109||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche, avec bateau à voile)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,8 × 24,8||PC 110||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Section distante de la berge)
| align="center" |||ок. 1884–1885||16,5 × 24,4||PC 111||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Berge d'une rivière, femmes)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,5 × 25||PC 112||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Deux femmes et l'eau)
| align="center" |||ок. 1884–1885||16,2 × 22,5||PC 113||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||16 × 25||PC 114||частная коллекция, 3 ноября 2010 года продана на аукционе «Кристис» за USD 2 098 500||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue du fond avec quelques personnages)
| align="center" |||1884||15,6 × 24,1||PC 115||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Étude pour la section centrale de "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884||66 × 47,6||PC ||||
|-
| фр. Homme et arbre, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||61 × 45,8||PC ||||
|-
| фр. Vue générale avec chien, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||41 × 62||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche)
| align="center" |||ок. 1884–1885||16 × 25||PC 116||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche, deux personnages)
| align="center" |||ок. 1884||15,5 × 25||PC 117||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Centre, moyenne distance, femme à la jupe rose)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,6 × 24,4||PC 118||частная коллекция, 13 мая 2021 года продана на аукционе «Кристис» за USD 13 184 000||
|-
|фр. Étude pour La Grande Jatte (Sections du centre et de gauche avec quelques personnages, la fillette en blanc)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,4 × 24,8||PC 119||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (A droite, moyenne distance)
| align="center" |||ок. 1884–1886||16 × 25||PC 120||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Centre et droite, moyenne distance, le chien blanc)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,5 × 25||PC 121||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue générale avec quelques personnages, trois dos)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,8 × 25,1||PC 122||частная коллекция||
|-
| фр. Pêcheur, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||31 × 24||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Pêcheur)
| align="center" |||ок. 1884–1885||24,1 × 15,2||PC 123||частная коллекция||
|-
| фр. Promeneuse, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||31,4 × 19,1||PC ||||
|-
| фр. Promeneuse avec parasol, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||31,7 × 24,1||PC ||||
|-
| фр. Étude de draperie pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||30,2 × 17,2||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Homme et femme pêchant)
| align="center" |||ок. 1884–1885||16 × 24||PC 124||частная коллекция||
|-
| фр. Pêcheuse, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884–1885||30,5 × 22,9||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Femme pêchant)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,8 × 25,2||PC 125||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance et fond)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,6 × 25||PC 126||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue générale avec cavalier de la femme au singe)
| align="center" |||ок. 1884–1885||17,5 × 26||PC 127||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
|Воскресенье летом на острове Гранд-Жатт (общий вид с персонажами)фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue générale avec groupement de personnages)
| align="center" |||1884||15,5 × 24,3||PC 128||Чикагский институт искусств (Чикаго, США)||
|-
| фр. Étude pour "La Grande-Jatte" (Sections de droite et de gauche avec quelques personnages, à l'ombre et au soleil)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,6 × 25,2||PC 129||Собрание фонда Эмиля Бюрле (Цюрих, Швейцария)||
|-
| фр. Chien, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||24 × 31||PC ||||
|-
| фр. L'île de la Grande Jatte
| align="center" |||1884||65 × 81,5||PC 130||Музей морского искусства Миннесоты (Уинона, США)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue de fond avec quelques personnages)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,4 × 24,9||PC 131||Музей Фогг (Кембридж, США)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,6 × 24,8||PC 132||Художественная галерея Олбрайт-Нокс (Буффало, США)||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Moyenne distance, gauche, Saint-Cyrien)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,9 × 24,8||PC 133||частная коллекция, 13 мая 2021 года продана на аукционе «Кристис» за USD 4 350 000||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Vue générale avec femme cousant)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,5 × 25,1||PC 134||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Section de gauche, groupe de personnages)
| align="center" |||ок. 1884–1885||15,9 × 24,8||PC 135||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour la composition complète de "La Grande Jatte"
| align="center" |||ок. 1884–1885||16 × 25||PC 136||частная коллекция||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Promeneuse avec parasol)
| align="center" |||ок. 1884–1885||25,1 × 15,5||PC 137||частная коллекция||
|-
|Прогулка с обезьянкой (этюд для "Гранд-Жатт"фр. Étude pour La Grande Jatte (Femme avec un singe)
| align="center" |||1884||24,8 × 15,9||PC 138|| (Нортгемптон, США)||
|-
| фр. Singes, feuille d'études pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||29,8 × 22,2||PC ||||
|-
| фр. Singe, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||13,5 × 23,5||PC ||||
|-
| фр. Singes, feuille d'études pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||29,9 × 23,5||PC ||||
|-
| фр. Singe, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||15,9 × 23,8||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Couple se promenant)
| align="center" |||ок. 1884–1885||24,8 × 15,9||PC 139||частная коллекция||
|-
| фр. Couple se promenant, étude pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884-1885||29,6 × 22,8||PC ||||
|-
| фр. Étude pour La Grande Jatte (Couple se promenant)
| align="center" |||ок. 1884–1885||81,5 × 65,2||PC 140||Музей Фицуильяма (Dauerleihgabe des Королевский колледж) (Кембридж, Великобритания)||
|-
|Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт (эскиз)фр. Étude finale pour "La Grande Jatte"
| align="center" |||1884||70,5 × 104,1||PC 141||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Un bras levé, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||23,5 × 30,5||PC ||||
|-
| фр. Fillette en blanc, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||30,5 × 22,9||PC ||||
|-
| фр. Vieille femme et nourrice, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||23,5 × 31,2||PC ||||
|-
| фр. Trois femmes, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||23,5 × 30,5||PC ||||
|-
| фр. Buste de la femme assise, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||18,1 × 13,7||PC ||||
|-
| фр. Femme assise tenant un parasol, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||48 × 31,5||PC ||||
|-
| фр. Femme assise au parasol, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||31,5 × 18,4||PC ||||
|-
| фр. Femme assise, moyenne distance, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||31 × 16||PC ||||
|-
| фр. Femme cousant, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||30,5 × 19||PC ||||
|-
| фр. Tête de la femme cousant, étude pour "La Grande-Jatte"
| align="center" |||1884-1885||29,9 × 19,6||PC ||||
|-
|Воскресный день на острове Гранд-Жаттфр. Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte
| align="center" |||ок. 1884–1886||207,5 × 308,1||PC 142||Чикагский институт искусств (Чикаго, США)||
|-
| фр. Paysage à Grandcamp
| align="center" |||ок. 1885||16 × 24||PC 143||Дворец изящных искусств (Лилль), Лилль(Dauerleihgabe des Музей Орсе, Париж)||
|-
| фр. Le goûter (Le pique-nique)
| align="center" |||1885||16,2 × 24,7||PC 144||частная коллекция||
|-
| фр. Alfalfa, la Lucerne, Saint-Denis
| align="center" |||ок. 1884–1885||65,3 × 81,3||PC 145||Национальная галерея Шотландии (Эдинбург, Великобритания)||
|-
| фр. Le mouillage, Grandcamp
| align="center" |||1885||16 × 25||PC 146||частная коллекция, 23 марта 2018 года продана на аукционе «Кристис» за EUR 235 500||
|-
| фр. Coucher de soleil, Grandcamp
| align="center" |||1885||16 × 25||PC 147||частная коллекция||
|-
| фр. Marine, Grandcamp
| align="center" |||1885||16 × 25||PC 148||частная коллекция||
|-
|фр. Deux voiliers Ã  Grandcamp
| align="center" |||ок. 1885||15,8 × 25||PC 149||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
|фр. Quatre bateaux Ã Grandcamp
| align="center" |||ок. 1885||16 × 25||PC 150||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Ruines d'un vieux moulin, Grandcamp
| align="center" |||1885||15,7 × 25||PC 151||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Barque et bateaux de pêche, marée haute, Grandcamp
| align="center" |||1885||15,5 × 25||PC 152||частная коллекция||
|-
| фр. Bateaux échoués, Grandcamp
| align="center" |||1885||15,9 × 25,3||PC 153||частная коллекция||
|-
| фр. L'échouage à Grandcamp
| align="center" |||1885||16 × 25||PC 154||частная коллекция||
|-
| фр. Bateaux à marée basse à Grandcamp
| align="center" |||1885||66 × 82||PC 155|| (Хаконе, Япония)||
|-
| фр. Étude pour "Fort-Samson, Grandcamp"
| align="center" |||1885||15,2 × 24,7||PC 156||частная коллекция||
|-
| фр. Fort-Samson, Grandcamp
| align="center" |||1885||65 × 81,5||PC 157||Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия)||
|-
| фр. Étude pour "Le bec du Hoc"
| align="center" |||1885||16,2 × 25,2||PC 158||Национальная галерея Австралии (Канберра, Австралия)||
|-
|Мыс Дю Ок в Гранканефр. Le bec du Hoc à Grandcamp
| align="center" |||1885||64,8 × 81,6||PC 159||Национальная галерея (Dauerleihgabe der Галерея Тейт) (Лондон, Великобритания)||
|-
|Лодки в Гранканефр. La rade de Grandcamp
| align="center" |||1885||65 × 81,2||PC 160||частная коллекция, 8 мая 2018 года продана на аукционе «Кристис» за USD 34 062 500||
|-
| фр. Grandcamp, le soir
| align="center" |||1885||66,2 × 82,4||PC 161||Музей современного искусства (Нью-Йорк, США)||
|-
|фр. La Seine à Courbevoie
| align="center" |||ок. 1885||81 × 65||PC 162||частная коллекция||
|-
|Утренняя прогулка (Сена в Курбвуа)фр. Étude pour "La Seine à Courbevoie" (La promenade matinale)
| align="center" |||1885||24,9 × 15,7||PC 163||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Marine, Grandcamp
| align="center" |||1886||16 × 25||PC 164||частная коллекция||
|-
|фр. Coin d'un bassin, Honfleur
| align="center" |||1886||79,5 × 63||PC 165||Музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)||
|-
| фр. La Maria, Honfleur
| align="center" |||1886||53 × 63,5||PC 166||Национальная галерея в Праге (Прага, Чехия)||
|-
| фр. Étude pour "Honfleur, le soir, embouchure de la Seine"
| align="center" |||1886||15,2 × 24,8||PC 167||частная коллекция||
|-
|Устье Сены в Онфлёре (Вечер, закат солнца)фр. Honfleur, le soir, embouchure de la Seine
| align="center" |||1886||78,3 × 94||PC 168||Музей современного искусства (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Étude pour "La grève du Bas-Butin, Honfleur"
| align="center" |||1886||17,1 × 26||PC 169||Балтиморский художественный музей (Балтимор, США)||
|-
| фр. La grève du Bas-Butin, Honfleur
| align="center" |||1886||67 × 78||PC 170||Музей изящных искусств (Турне, Бельгия)||
|-
| фр. Le phare de Honfleur, étude pour "Bout de la jetée, Honfleur"
| align="center" |||1886||23,5 × 29,8||PC ||||
|-
|Мол в Онфлёрефр. Le bout de la jetée à Honfleur
| align="center" |||1886||46 × 55||PC 171||Музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)||
|-
| фр. Étude pour "Entrée du port, Honfleur"
| align="center" |||1886||22,9 × 31,8||PC ||||
|-
|фр. L'entrée du port de Honfleur
| align="center" |||1886||54,3 × 65,1||PC 172||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Étude pour "L'hospice et le phare de Honfleur"
| align="center" |||1886||15,8 × 25||PC 173||частная коллекция||
|-
| фр. L'hospice et le phare de Honfleur
| align="center" |||1886||65 × 81,5||PC 174||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Une périssoire
| align="center" |||ок. 1887||15,6 × 25||PC 175||частная коллекция, 13 ноября 2014 года продана на аукционе «Кристис» за USD 449 000||
|-
| фр. Étude pour "La Seine à la Grande Jatte"
| align="center" |||1888||15,7 × 25||PC 176||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
|Сена у острова Гранд-Жаттфр. La Seine à la Grande-Jatte, printemps
| align="center" |||весна 1888||65 × 82||PC 177||Королевские музеи изящных искусств (Брюссель, Бельгия)||
|-
| фр. La Grande Jatte, temps gris
| align="center" |||ок. 1886–1888||70,5 × 86,4||PC 178||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
|Этюд для ""фр. Étude pour "Le Pont de Courbevoie"
| align="center" |||1886–1887||24,1 × 30,5||PC ||||
|-
|фр. Le Pont de Courbevoie
| align="center" |||1886–1887||46,4 × 55,3||PC 179||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude de poseuse debout, de face
| align="center" |||1887||25 × 15,7||PC 180||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Poseuse debout, étude pour "Les poseuses"
| align="center" |||1886-1887||29,8 × 24,1||PC ||||
|-
|Стоящая натурщица (анфас)фр. Étude de poseuse debout, de face
| align="center" |||1887/1890||25 × 15,8||PC 181||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
|Сидящая натурщица в профильфр. Étude de poseuse assise, de profil
| align="center" |||1887||24,7 × 15,5||PC 182||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
|Сидящая натурщица со спиныфр. Étude de poseuse assise, de dos
| align="center" |||1887||24,3 × 15,3||PC 183||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Étude complète pour "Les poseuses"
| align="center" |||1887||16,2 × 22,2||PC 184||частная коллекция||
|-
| фр. Coin de l'atelier de l'artiste, étude pour "Les poseuses"
| align="center" |||1886-1887||23,5 × 30,5||PC ||||
|-
| фр. Chapeau et ombrelle, étude pour "Les poseuses"
| align="center" |||1886-1887||31 × 23,2||PC ||||
|-
|Натурщицыфр. Les Poseuses
| align="center" |||1886–1888||200 × 249,9||PC 185||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
|Натурщицыфр. Les poseuses (petite version)
| align="center" |||1888||39,4 × 48,7||PC 186||частная коллекция (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Poseuse debout, étude d'après "Les poseuses"
| align="center" |||1888||27 × 17||PC ||||
|-
| фр. Arbre, étude pour "La parade"
| align="center" |||1887-1888||30,5 × 24,1||PC ||||
|-
| фр. Joueur de trombone, étude pour "La parade"
| align="center" |||1887-1888||30,5 × 24,1||PC ||||
|-
| фр. Régisseur, poney et clown, étude pour "La parade"
| align="center" |||1887-1888||31,8 × 24,1||PC ||||
|-
|Этюд к "Параду"фр. Étude pour "La Parade"
| align="center" |||1887||16,5 × 26||PC 187||Собрание фонда Эмиля Бюрле (Цюрих, Швейцария)||
|-
|фр. La parade de cirque
| align="center" |||1887–1888||99,7 × 149,9||PC 188||Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)||
|-
|фр. Étude d'après "La parade"
| align="center" |||1887||12,7 × 19||PC ||||
|-
|Мост и набережная в Пор-Ан-Бессенефр. Port-en-Bessin, le pont et les quais
| align="center" |||1888||64,9 × 82,4||PC 189|| (Миннеаполис, США)||
|-
|Скалы в Пор-Ан-Бессенефр. Port-en-Bessin, les grues et la percée
| align="center" |||1888||64,9 × 82,4||PC 190||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
|Пор-Ан-Бессен, внешняя гавань, отливфр. Port-en-Bessin, l'avant-port, marée basse
| align="center" |||1888||54,3 × 66,7||PC 191||Сент-Луисский художественный музей (Сент-Луис, США)||
|-
| фр. Port-en-Bessin, dimanche
| align="center" |||1888||66 × 82||PC 192||Музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)||
|-
|Внешняя гавань в Пор-Ан-Бессенефр. Port-en-Bessin, l'entrée de l'avant-port
| align="center" |||1888||54,93 × 65,1||PC 193||Музей современного искусства (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Port-en-Bessin, l'avant-port, marée haute
| align="center" |||ок. 1888||66 × 82||PC 194||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Le Crotoy, après-midi, amont
| align="center" |||1889||70,5 × 86,7||PC 195||Детройтский институт искусств (Детройт, США)||
|-
| фр. Le Crotoy, matin, aval
| align="center" |||1889||70,5 × 86,4||PC 196||частная коллекция||
|-
|фр. La Tour Eiffel
| align="center" |||ок. 1889||24,1 × 15,2||PC 197||Музей изобразительных искусств Сан-Франциско (Сан-Франциско, США)||
|-
| фр. Étude pour "Jeune femme se poudrant"
| align="center" |||1889||24,8 × 16||PC 198||Музей изящных искусств (Хьюстон, США)||
|-
|Пудрящаяся женщина (Портрет Мадлен Кноблох)фр. Jeune femme se poudrant
| align="center" |||ок. 1888–1890||95,5 × 79,5||PC 199||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Le chahut"
| align="center" |||1889-1890||30,5 × 23||PC ||||
|-
| фр. Danseuse (Étude pour "Le chahut" ?)
| align="center" |||?||25 × 16||PC ||||
|-
| фр. Étude pour "Le chahut"
| align="center" |||1890||21,8 × 15,8||PC 200||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude finale pour "Le chahut"
| align="center" |||1889||55,3 × 47||PC 201||Художественная галерея Олбрайт-Нокс (Буффало, США)||
|-
|Канканфр. Le Chahut
| align="center" |||ок. 1889–1890||169,1 × 141||PC 202||Музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)||
|-
|фр. L'homme à femmes
| align="center" |||1889||25,8 × 16,5||PC ||||
|-
|фр. L'homme à femmes
| align="center" |||1890||25 × 16||PC 203||Фонд Барнса (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Bateaux amarrés et arbres
| align="center" |||1890||16 × 25,5||PC 204||Художественный музей Филадельфии (Филадельфия, США)||
|-
| фр. Arbres et bateaux
| align="center" |||1890||15,9 × 25,1||PC 205||частная коллекция||
|-
| фр. Marine sans barque, Gravelines
| align="center" |||1890||15,9 × 25,1||PC 206||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Marine de Gravelines avec barque (Étude de plage)
| align="center" |||1890||16 × 25,5||PC 207||Институт искусства Курто (Лондон, Великобритания)||
|-
| фр. Étude pour "Le chenal de Gravelines, petit Fort-Philippe"
| align="center" |||1890||15,9 × 25||PC 208||Художественный музей Нельсона-Аткинса (Канзас-Сити, США)||
|-
| фр. Le clipper, étude pour "Le chenal de Gravelines, petit Fort-Philippe"
| align="center" |||1890||23,5 × 32,5||PC ||||
|-
|Канал в Гравелине, малый порт Филиппфр. Le chenal de Gravelines, petit Port-Philippe
| align="center" |||1890||73 × 92||PC 209||Художественный музей Индианаполиса (Индианаполис, США)||
|-
| фр. Le chenal de Gravelines, Grand Port-Philippe
| align="center" |||1890||65 × 81||PC 210||Национальная галерея (Лондон, Великобритания)||
|-
|фр. Le Chenal de Gravelines, en direction de la mer
| align="center" |||1890||73 × 92,7||PC 211||Музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)||
|-
| фр. Crépuscule, étude pour "Gravelines, un soir"
| align="center" |||1890||24,1 × 31,8||PC ||||
|-
| фр. Voiliers, étude pour "Gravelines, un soir"
| align="center" |||1890||24,1 × 31,8||PC ||||
|-
| фр. Quai, étude pour "Gravelines, un soir"
| align="center" |||1890||22 × 29,8||PC ||||
|-
| фр. Angres, étude pour "Gravelines, un soir"
| align="center" |||1890||?||PC ||||
|-
| фр. Étude pour "Le chenal de Gravelines, un soir"
| align="center" |||1890||16 × 25||PC 212||Musée de l’Annonciade (Сен-Тропе, Франция)||
|-
|Канал в Гравелине (вечер)фр. Le chenal de Gravelines, un soir
| align="center" |||1890||65,4 × 81,9||PC 213||Музей современного искусства (Нью-Йорк, США)||
|-
| фр. Spectateurs, étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||23,3 × 14,7||PC |||| 
|-
| фр. Clown et monsieur loyal, étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||29,3 × 13,3||PC |||| 
|-
| фр. Tête de clown, étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||15,9 × 32,4||PC |||| 
|-
| фр. Écuyère, étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||26,7 × 33||PC |||| 
|-
| фр. Étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||30,5 × 35,5||PC |||| 
|-
| фр. Profile de clown, étude pour "Le cirque"
| align="center" |||1890||?||PC |||| 
|-
| фр. Étude pour "Le cirque"
| align="center" |||ок. 1891||55,2 × 46,2||PC 214||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
|Циркфр. Le Cirque
| align="center" |||ок. 1891||186 × 152||PC 215||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| фр. Allée en forêt, Barbizon
| align="center" |||ок. 1883||16,3 × 25,5||PC -||Музей Орсе (Париж, Франция)||
|-
| <small>фр. '
| align="center" |||ок. 1882||15,9 × 24,7||PC -||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. '</small>
| align="center" |||1884–1885||15,2 × 24,1||PC -||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| <small>фр. '
| align="center" |||ок. 1882||14,6 × 24,1||PC -||Национальная галерея искусства (Вашингтон, США)||
|-
| фр. Le Jardinier
| align="center" |||ок. 1882||15,7 × 24,7||PC -||Кунстхаус (Цюрих, Швейцария)||
|-
|}

 Литература 
 Henri Dorra, John Rewald: Seurat - L’oeuvre peint, biographie et catalogue critique. Les Beaux-Arts, Paris 1959.
 César Mange de Hauke: Seurat et son oeuvre. Gründ, Paris 1961.
 André Chastel, Fiorella Minervino: Tout l’oeuvre peint de Seurat, Flammarion, Paris 1973.
 Pierre Courtion: Georges Seurat: das Gesamtwerk. Ullstein, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-548-36024-6.
 
 John Rewald: Seurat, a biography. Abrams, New York 1990, ISBN  0-8109-3814-6.
 Catherine Grenier: Seurat: catalogue complet des peintures''. Bordas, Paris 1991, ISBN 2-04-019565-3.

Примечания 

Сёра